Vaskijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaskijärvi (sjö i Egentliga Finland), med Vaskijärvi naturreservat, 
 Vaskijärvi (sjö i Nyland), 

Robotskapade Finlandförgreningar